

Miejscowości w Polsce 
 Rudzie – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapskim, w gminie Gołdap.

Miejscowości na Białorusi 
 Rudzie – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Widze.

Miejscowości na Litwie 
 Rudzie – wieś na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim, w starostwie Rymszany